Bartolomeo Melioli – incisore e orafo italiano
 Iler Melioli – artista visivo italiano